Uciec stąd – polski film niezależny z 2005 roku w reżyserii Mathiasa Mezlera.

Film, któremu niejednokrotnie zarzucano zbytne upodabnianie się do innej produkcji o tej tematyce „Krwi z nosa” w reż. Dominika Matwiejczyka. Mezler bronił się mówiąc, że „to kompletnie inne filmy, różnych autorów, z kompletnie innym zamysłem na efekt końcowy”. Bodo Kox nazwał ten film „wymęczony, wysranym wręcz”. Mimo to produkcja ta zyskała wiele nagród i wyróżnień.

Fabuła 
Film opowiada o trzech starych kumplach, mieszkających na jednym z zapomnianych poznańskich blokowisk. Darek - student filozofii, Rogalo - pracownik stacji paliw i Bubu Oxford - diler narkotyków. Łączy ich jeden cel: chcą wyjechać za granicę w celach zarobkowych. Akcja filmu rozpoczyna się w momencie, w którym student dostaje wizę do USA. Ma tam załatwioną pracę u wujka. Sytuacja komplikuje się, kiedy policjant, mający na oku dilera, zaczyna szantażować Darka - żądając wsypania Bubu w zamian za zwrot paszportu i pozwolenie na wyjazd.

Obsada 
 Mathias Mezler
 Łukasz Rożek
 Mateusz Rogala
 Oskar Lepczyński
 Luiza Banach
 Filip Kozłowski

Nagrody 
 Nominacja OFFskar Najlepszy Reżyser, Aktor, Aktorka 2005
 I Nagroda Skoffka 2005
 Najlepszy Film Fabularny Festiwal Filmowy „Kino Niezależne Filmowa Góra” 2005
 Nagroda specjalna Bartoszki Film Festival 2005
 III nagroda Filmaraton Grodzisk Wlkp. 2006

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie filmy z 2005 roku
Polskie dramaty filmowe
Polskie filmy niezależne